Ternant est un toponyme qui peut désigner les lieux suivant :

 Ternant (Charente-Maritime), commune française du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Ternant (Côte-d'Or), commune française du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Ternant (Nièvre), commune française du département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté ; 
 Ternant (Orne), ancienne commune française du département de l'Orne, en région Normandie, intégrée à Monnai ;
 Ternant, village ou lieu-dit de la commune française d'Orcines, dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 Ternant-les-Eaux, commune française du département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France